Lint může být:

 lint (bavlna) – forma zpracování bavlny
 lint (software) – programátorský nástroj pro kontrolu zdrojového kódu
 Hendrik Frans van Lint – vlámský malíř
 Pieter van Lint – vlámský malíř
 Alstom Coradia LINT – motorová jednotka
 lint (materiál) – textilní vlákna, a jiná všehochuť